Новобашкиры (новые башкиры, ) — сословная группа, состоявшая из разных этнических групп (татар, мишарей, башкир, черемисов, тептярей), существовавшая на территории Башкирии в XIX веке. Безземельное население (бобыли, тептяре, черемисы и другие) селившихся у башкир-вотчинников в 30-60-е годы XIX века и получавших с ними равные права, также называли «новобашкирами» (до отмены сословий в 1865 году).. Также включение в 1855 году тептярей в состав Башкиро-мещерякского войска и закрепление за ними названия «новые башкиры», способствовало утере этнического понятия термина «башкиры» в северо-западной части Южного Приуралья.

Генеральное межевание башкирских земель в 1798— 1823 годах и последующие акции правительства официально узаконили существование «новобашкир». В документах первой половины XIX века появляются названия «башкиры из мещеряков», «башкиры из тептярей» и так далее, а уже во второй половине XIX века данные термины вытесняются термином «новобашкиры». В состав «новобашкир» входили не только татары, мишаре, башкиры, черемисы, тептяри, но и небольшие группы киргизов, туркмен, ногайцев и другого тюркоязычного населения. Близость языка, культуры, хозяйственных занятий, тесное сотрудничество в условиях совместного проживания ускоряли процесс перехода их в «новобашкиры».

В Пермской, Вятской и Оренбургской губерниях на 1859 год проживало 89 330 новобашкир.

На Западной части Башкирии культура и быт новобашкир не отличался от татарской, как и у местных тептярей и башкир, а говор их близок к татарскому литературному языку.

В ходе переписи 1897 года «новые башкиры» были включены в состав башкир, таким образом, в ходе переписи в башкирском сословие оказалось не менее 200 тысяч тептярей и мишарей.

Примечания

Литература 
 Янгузин, Р. 3., Хисамитдинова, Ф. Г. Коренные народы России. Башкиры /Р. 3. Янгузин, Ф. Г. Хисамитдинова. — Уфа : Китап, 2018. — 352 с. ISBN 978-5-295-07034-1
 Белавин А., Иванов В. Население Западного Приуралья в X–XIV вв. // История татар Западного Приуралья. Т. I. Кочевники Великой степи в Приуралье. Татарские средневековые государства. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АНРТ, 2016. С. 118–127.
 К истории Башкирскаго землевладения в Пермском уезде и грамоты башкир // Труды Пермской ученой архивной комиссии. Вып. 3. Пермь: Типо-литография Губернского Правления, 1897. С. 77–88.
 К. Уйфальви. Башкиры, мещеряки и тептяри (письмо).— «Изв. РГО», т. 13, СПб., 1877, с. 119.

История Башкортостана
История Татарстана